Indywidualne Mistrzostwa Polski 2009 – 66. edycja corocznego turnieju mającego wyłonić najlepszych polskich żużlowców.

Złotego medalu sprzed roku bronił Adam Skórnicki. Tytuł Indywidualnego Mistrza Polski, po raz ósmy w karierze, zdobył Tomasz Gollob. Za jego plecami uplasowali się Krzysztof Kasprzak oraz Janusz Kołodziej.

Terminarz

Ćwierćfinały

Gniezno 
 18 czerwca 2009
 Gniezno
 Sędzia: Leszek Demski
 Widzów: 500
 NCD: 63,50 s – Krzysztof Jabłoński w biegu I
 Awans do półfinału w Rawiczu: pierwsza 5 + 2 zawodników rezerwowych

Piła 
 18 czerwca 2009
 Piła
 Sędzia: Ryszard Bryła
 Widzów: 1500
 NCD:
 Awans do półfinału w Rawiczu: pierwsza 6 + 2 zawodników rezerwowych
Zmiany
 (R1) Paweł Staszek → (11) Mariusz Franków

Krosno 
 18 czerwca 2009
 Krosno
 Sędzia: Marek Wojaczek
 Widzów: 1000
 NCD: 70,20 s – Janusz Kołodziej w biegu I
 Awans do półfinału w Opolu: pierwsza 5 + 2 zawodników rezerwowych
Zmiany
 (R1) Kamil Cieślar → (13) Tomasz Schmidt
 (R2) Tomasz Łukaszewicz → (R1)
 Adam Pawliczek → (R2)

Łódź 
 18 czerwca 2009
 Łódź
 Sędzia: Marek Smyła
 Widzów: 800
 NCD: 67,19 s – Maciej Janowski w biegu IV
 Awans do półfinału w Opolu: pierwsza 6 + 2 zawodników rezerwowych
Zmiany
 (R1) Marcin Piekarski → (9) Patryk Pawlaszczyk
 Łukasz Linette → (16) Rafał Klimek
 W zawodach nie wzięli udziału zawodnicy rezerwy.

Półfinały

Rawicz 
 1 lipca 2009
 Rawicz
 Sędzia: Maciej Spychała
 Widzów: 3500
 NCD: 61,18 s Daniel Jeleniewski w biegu II.
Zmiany
 (R2) Łukasz Jankowski → (13) Rune Holta
Awans do finału uzyska czołowa ósemka turnieju. Dziewiąty zawodnik będzie rezerwowym.

Opole 
 1 lipca 2009
 Opole
 Sędzia: Wojciech Grodzki
 Widzów: 3000
 NCD:
Zmiany
 (R2) Maciej Kuciapa → (7) Sebastian Ułamek
Awans do finału uzyska czołowa ósemka turnieju. Dziewiąty zawodnik będzie rezerwowym.

Finał 
 25 lipca 2009
 Toruń
 Sędzia: Jerzy Najwer
 Widzów: 12 500
 NCD: 58,06 s Wiesław Jaguś w biegu VI.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Tomasz Gollob po raz ósmy Indywidualnym Mistrzem Polski – relacja z finału IMP

2009
2009 w sporcie żużlowym
2009 w polskim sporcie